Choo Nam Thomas (* unbekannt; † 13. April 2013) war eine koreanisch-amerikanische Autorin eines Buches mit dem Titel So real ist der Himmel.

Leben 
Im Jahr 1992 konvertierte Thomas zum Christentum. Zwei Jahre später erklärte sie, Jesus Christus in ihrer Kirche „Neighborhood Assembly of God“ in Tacoma, Washington gesehen zu haben. Im Jahr 1996 erklärte sie, in den Himmel entrückt worden zu sein, um ein Buch darüber schreiben zu sollen. Das Buch erschien nach Auskunft des Verlages schon in ca. 50 Ländern. Es erschien zuerst auf Englisch und wurde bereits in einige andere Sprachen übersetzt, neben Deutsch auch auf Niederländisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, sowie auf Chinesisch, Malaysisch, Thai, Tamil, Arabisch, Türkisch und in die Amerikanische Gebärdensprache (ASL). Es hat bislang nach der Buchbesprechung auf Amazon eine halbe Million Leser. Die Einleitung stammt von dem Pastor David Yonggi Cho.

Literatur

Weblinks 
 Choo Thomas Website

Einzelnachweise 

Visionsliteratur
Christliche Literatur
Christlicher Missionar
Südkoreaner
US-Amerikaner
Autor
Geboren im 20. Jahrhundert
Gestorben 2013
Frau